Бузер (, ) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Бузер, Боб (1937-2012) — американский профессиональный баскетболист, Олимпийский чемпион 1960 года.
 Бузер, Карлос (род. 1981) — американский профессиональный баскетболист.
 Бузер, Роберт (1857—1931) — швейцарский ботаник.